«Го́лая обезья́на» () — популярная книга британского зоолога Десмонда Морриса, посвящённая описанию поведения человека с позиций этологии.

Книга вышла в 1967 году и, став бестселлером, была переведена на 23 языка, в том числе на немецкий, испанский, португальский, финский, французский, итальянский, турецкий, греческий, иврит, японский, польский.  Успех книги повлиял на дальнейшую деятельность Десмонда Морриса. Он покинул прежнее место работы и занялся живописью и написанием продолжения «Голой обезьяны» под названием «Людской зверинец» ().

В 1975 году книга «Голая обезьяна», в числе ряда других, была изъята из школьной библиотеки Лонг-Айленда, что в 1982 году привело к судебному разбирательству, известному как «Школьный округ Айленд-Триз против Пико».

Адаптации 
 В 1973 году по мотивам книг Десмонда Морриса был снят фильм с Джоном Крофордом () и Викторией Принсипал в ролях.
 Компанией BBC, совместно с Discovery Channel в 1994 году была подготовлена серия документальных фильмов, основанных на материалах книг «Голая обезьяна» и «Людской зверинец». Она вышла под названием . В русском переводе «Человек — Разумное животное: Особый взгляд на человека», выпущен «Союз Видео».
 В 1997 году BBC и Discovery Channel выпустили документальный фильм , продолжающий тему начатую в фильме The Human Animal. В русском переводе «Мужчина и женщина», выпущен «Союз Видео».
 В 2006 году по мотивам книг Морриса режиссёром Даниэлем Мелицем () было снято независимое кино.

Примечания 

Биологические научно-популярные фильмы
Книги по этологии
Книги 1967 года
Книги на английском языке